Bragg ist der Familienname folgender Personen:

 Art Bragg (1930–2018), US-amerikanischer Sprinter
 Billy Bragg (* 1957), englischer Musiker
 Braxton Bragg (1817–1876), amerikanischer General der Konföderierten
 Daniel Bragg (* 1992), australischer Fußballspieler
 Don Bragg (1935–2019), US-amerikanischer Stabhochspringer
 Doug Bragg (1928–1973), US-amerikanischer Country- und Rockabilly-Musiker
 Edward S. Bragg (1827–1912), US-amerikanischer Politiker und Offizier
 Herbert E. Bragg (1903–1987), US-amerikanischer Erfinder
 Jeremy Bragg (* 1981), britischer Ultramarathonläufer
 Joey Bragg (* 1996), US-amerikanischer Schauspieler
 John Bragg (1806–1878), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Melvyn Bragg, Baron Bragg (* 1939), englischer Schriftsteller, Journalist und Politiker
 Rachel Emily Bragg (* 1984), britische Volleyballspielerin
 Rick Bragg (* 1959), US-amerikanischer Journalist
 Thomas Bragg (1810–1872), US-amerikanischer Politiker der Konföderierten

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bragg (Georgia)
 Bragg (Texas)
 Bragg (Vermont)
 Bragg (West Virginia)
 Bragg City (Arkansas)
 Bragg City (Missouri)

Sonstiges:
 Bragg-Gleichung, Reflexion von Wellen im Kristallgitter
 Bragg-Kurve, Energieverlust beim Teilchendurchgang durch Materie
 Bragg-Zelle, ein optisches Bauelement, siehe Akustooptischer Modulator
 Bragg-Inseln, Grahamland, Westantarktika

— im NRHP gelistete Objekte:
 Bragg Guesthouse, in Little Rock, Arkansas, ID-Nr. 00001320
 Bragg House, in Camden, Arkansas, ID-Nr. 74000487
 Bragg-Mitchell House, in Mobile, Alabama, ID-Nr. 72000168
 Bragg’s Pies Building, in Phoenix, Arizona, ID-Nr. 08001313

Siehe auch:
 Fort Bragg
 Brag (Begriffsklärung)
 Brack (Begriffsklärung)
 Bräck
 Braggs